Senon kan syfta på följande:
 Senon (geologi) – en geologisk period

Geografi

Frankrike 

 Senon, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Cenon, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Indonesien 

 Desa Senon, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar